Miejscowości w USA:
 Barneveld – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Barneveld – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
 Barneveld  - miasto w Holandii